Qingshan bezeichnet folgende Orte und Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik China:

 den Stadtbezirk Qingshan (青山区) der Stadt Baotou im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Qingshan (Baotou);
 den Stadtbezirk Qingshan (青山区) der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, siehe Qingshan (Wuhan);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Stadtbezirk Anyuan der Stadt Pingxiang in der Provinz Jiangxi, siehe Qingshan (Anyuan);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Kreis Chongyang der Stadt Xianning in der Provinz Hubei, siehe Qingshan (Chongyang);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Kreis Jinzhai der Stadt Lu’an in der Provinz Anhui, siehe Qingshan (Jinzhai);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Kreis Lipu der Stadt Guilin im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Qingshan (Lipu);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Kreis Luoshan der Stadt Xinyang in der Provinz Henan, siehe Qingshan (Luoshan);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Kreis Pu’an des Autonomen Bezirks Qianxinan in der Provinz Guizhou, siehe Qingshan (Pu’an);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Kreis Shangnan der Stadt Shangluo in der Provinz Shaanxi, siehe Qingshan (Shangnan);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Stadtbezirk Taobei der Stadt Baicheng in der Provinz Jilin, siehe Qingshan (Taobei);
 die Großgemeinde Qingshan (苘山镇) im Stadtbezirk Wendeng der Stadt Weihai in der Provinz Shandong, siehe Qingshan (Wendeng);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) der Stadt Yizheng im Verwaltungsgebiet der Stadt Yangzhou in der Provinz Jiangsu, siehe Qingshan (Yizheng);
 die Großgemeinde Qingshan (青山镇) im Stadtbezirk Yunyang der Stadt Shiyan in der Provinz Hubei, siehe Qingshan (Yunyang);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Boli der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Qingshan (Boli);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Autonomen Kreis Datong der Stadt Xining in der Provinz Qinghai, siehe Qingshan (Datong);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Dongzhi der Stadt Chizhou in der Provinz Anhui, siehe Qingshan (Dongzhi);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Guidong der Stadt Chenzhou in der Provinz Hunan, siehe Qingshan (Guidong);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Jiayin der Stadt Yichun in der Provinz Heilongjiang, siehe Qingshan (Jiayin);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Linkou der Stadt Mudanjiang in der Provinz Heilongjiang, siehe Qingshan (Linkou);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) der Stadt Yushu im Verwaltungsgebiet der Unterprovinzstadt Changchun in der Provinz Jilin, siehe Qingshan (Yushu);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Yanchi der Stadt Wuzhong im Autonomen Gebiet Ningxia, siehe Qingshan (Yanchi);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Kreis Yingshan der Stadt Nanchong in der Provinz Sichuan, siehe Qingshan (Yingshan);
 die Gemeinde Qingshan (青山乡) im Stadtbezirk Yu’an der Stadt Lu’an in der Provinz Anhui, siehe Qingshan (Yu’an);
 das Straßenviertel Qingshan (青山街道) im Stadtbezirk Dawukou der Stadt Shizuishan im Autonomen Gebiet Ningxia, siehe Qingshan (Dawukou);
 das Straßenviertel Qingshan (青山街道) im Stadtbezirk Shigu der Stadt Hengyang in der Provinz Hunan, siehe Qingshan (Shigu);
 das Straßenviertel Qingshan (青山街道) der Stadt Wudalianchi im Verwaltungsgebiet der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Qingshan (Wudalianchi);
 das Dorf Qingshan (青山村) der Großgemeinde Yangzi in der Stadt Zhongxiang der Provinz Hubei, siehe Qingshan (Yangzi);
 das Dorf Qingshan (青山村) im Straßenviertel Lufu des Autonomen Kreises Shilin in der Provinz Yunnan, siehe Qingshan (Lufu);

Qingshan bezeichnet außerdem:
 die Qingshan-Gräber (青山墓群) aus der Zeit der Zhou-Dynastie.